По-долу следва списък на монарси, управлявали най-дълго време Обединеното кралство, както и Ирландия, Шотландия и Англия от 1000 г. до настоящем.

Най-дълго управлявали монарси

Великобритания и Обединено кралство

Англия

Шотландия